Chinesisch steht für:

 aus oder bezogen auf China
 Familie der chinesischen Sprachen
 Mandarin (Sprache), die sprecherreichste chinesische Sprache
 Hochchinesisch, Standardform des Mandarin
 chinesische Schrift
 chinesische Küche
 Variante des Tischtennis, siehe Tischtennis (Freizeitsport) #Rundlauf

Siehe auch:
 Chinesischblau, Chinesischgelb, Chinesischrot, Chinesischweiß (Farbnamen)

 Chinese (Begriffsklärung)